El término el El almuerzo puede referirse a:
 El almuerzo (1739), pintura de François Boucher.
 El almuerzo (Le Déjeuner dans l'atelier) (1868), pintura de Édouard Manet.
 El almuerzo (Tres hombres a la mesa) (h. 1617), pintura de Diego Velázquez.
 El almuerzo (2015), película dirigida por Javier Torre.